Encinas de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Encinas de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Encinas de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar